Департамент Капайян  () — департамент в Аргентине в составе провинции Катамарка .

Территория — 4284 км². По данным Национального института статистики и переписи населения в Аргентине на 2010 год численность жителей департамента была 16085 против 14137 человек в 2001 году, что составило рост на 13,8%. Плотность населения — 3,75 чел./км².

Административный центр — Уильяпима.

География 
Департамент расположен на юге провинции Катамарка.

Департамент граничит:
 на севере — с департаментом Амбато
 на северо-востоке — с департаментом Фрай-Мамерто-Эскуйу
 на востоке — с департаментами Валье-Вьехо и Анкасти
 на юго-востоке — с департаментом Ла-Пас
 на юго-западе — с провинцией Ла-Риоха
 на северо-западе — с департаментом Поман

Административное деление
Департамент включает 2 муниципалитета:

Капайян
Уильяпима

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Катамарка